Parsifal kan syfta på:

 Parsifal (opera) – ett musikdrama i tre akter av Richard Wagner
 Parsifal (film) – en filmatisering av musikdramat i regi av Hans-Jürgen Syberberg
 Parsifal (Sigrid Combüchen) – en framtidsroman av författaren Sigrid Combüchen

Se även
 Parzival – ett verk av Wolfram von Eschenbach från 1100/1200-talet
 Parcifal – äldre namn på en hjälte i keltisk mytologi